Alexandre Thiollet
Jean-Pierre Thiollet